Az 1965-ös gyorsaságimotoros-világbajnokság volt a MotoGP tizenhetedik szezonja. A szezon során az előző évekhez hasonlóan hat kategóriában versenyezhettek.

Összefoglaló

A királykategóriában Mike Hailwood zsinórban negyedik világbajnoki címét szerezte meg, miután két kivétellel az összes futamot megnyerte. Ekkor tűnt fel az 500-as, valamint a 350-es géposztályban az olasz Giacomo Agostini, akinek ez volt az első igazán sikeres szezonja. Az 500-asoknál egy, a 350-eseknél három versenyt tudott nyerni, utóbbi kategóriában végig harcban volt a világbajnoki címért. Itt végül, az előző évhez hasonlóan, Jim Redman végzett az élen.

A negyedlitereseknél Phil Read, a nyolcadlitereseknél Hugh Anderson, a legkisebbeknél pedig Ralph Bryans diadalmaskodott.

Versenynaptár

Végeredmény

Pontozás

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Források 

 Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. 
 

MotoGP-szezonok
Motogp